Паляниця — хлібина, переважно з пшеничного борошна
 Паляниця — шиболет часів російського вторгнення в Україну
 Паляниця — колишня назва села Поляниця, Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Прізвища 
 Паляниця Андрій Віталійович — солдат, міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Паляниця Євген Васильович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Паляниця Наталія Анатоліївна — українська журналістка, телеведуча.
 Паляниця Олександр Віталійович — український футболіст, нападник.
 Паляниця Олександр Олександрович — солдат Збройних сил України

Див. також 
 Поляниця

Українські прізвища